Змагання з плавання да дистанції 200 метрів брасом серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 6 серпня (попередні запливи і півфінали) і 7 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 10:11.

Півфінали
Початок півфіналів о 17:51.

Півфінал 1

Півфінал 2

Повторний заплив 

Повторний заплив відбувся о 19:43.

Фінал
Фінал відбувся о 18:25.

Примітки 

200 метрів брасом (жінки)